Druga savezna liga - Zapad

 Sloboda Tuzla je ispala iz Prve savezne lige i postala član Druge savezne lige - Zapad.

Druga savezna liga - Istok

 Budućnost (Titograd) je ispala iz Prve savezne lige i postala član Druge savezne lige - Istok.

Poveznice 
Kvalifikacije za Drugu saveznu nogometnu ligu 1960.

Izvori 
Sezona 1959/60.
  

1959-60
 2